Francja:
 Poule-les-Écharmeaux  – gmina

Zobacz też:
 Belle Poule (1834)
 Grasse Poule